Бласконуньо-де-Матакабрас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Самый малонаселённый муниципалитет провинции Авила с населением в 14 человек (на 2017 год).

География 
Находится на самом севере провинции. Расстояние до центра провинции, города Авила, составляет 58 км. Граничит с муниципалитетами Мадригаль-де-лас-Альтас-Торрес (с запада и юга), Моралеха-де-Матакабрас (с востока), а также с муниципалитетами Фуэнте-эль-Соль (с северо-востока), Сервильего-де-ла-Крус (с севера) и Бобадилья-дель-Кампо (с северо-запада) провинции Вальядолид.

Население 

1 января 2017 года здесь проживало 14 человек (8 мужчин и 6 женщин), все испанцы.

Политика 
На муниципальных выборах 2015 года все три места в муниципальном совете получила Народная партия.

Примечания 

Муниципалитеты Авилы